Рабічев; Рабичев

 Рабічев Ісаак Беньєвич (1896—1957) — радянський живописець, графік і театральний художник; член Товариства художників-станковистів.
 Рабичев Леонід Миколайович (1923—2017) — російський поет, графік, живописець, письменник-мемуарист.
 Рабичев Наум Натанович (1898—1938) — радянський партійний діяч. Член Ревізійної Комісії КП(б)У. Член Комісії партійного контролю при ЦК ВКП(б).

Див. також 
 Нехемія Рабічов (1886—1971) — батько глави уряду Ізраїлю Іцхака Рабина. У молодості — активіст Партії соціалістів-революціонерів (есери).